

Geografia 

 Čáry – comune del distretto di Senica

 Cary – città della Contea di Wake, Carolina del Nord
 Cary – città della Contea di McHenry, Illinois
 Cary – plantation della Contea di Aroostook, Maine
 Cary – città della Contea di Sharkey, Mississippi
 Cary – città della Contea di Wood, Wisconsin

Altro 
 Cary – fiume dell'universo fantasy de La Ruota del Tempo